

Persone
 André Levinson (1887-1933) – giornalista francese
 Arthur D. Levinson (1950) – manager statunitense
 Barry Levinson (1942) – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico e televisivo statunitense
 Brian Levinson (1982) –  attore statunitense
 Daniel Levinson (1920-1994) – psicologo americano
 Feodor Yulievich Levinson-Lessing (1861-1939) – geologo russo
 Gerald Levinson (1951) – compositore statunitense
 Nathan Levinson (1888-1952) –  ingegnere del suono statunitense
 Norman Levinson (1912-1975) – matematico statunitense
 Paul Levinson (1947) – scrittore statunitense
 Richard Levinson (1934-1987) – scrittore e produttore televisivo statunitense
 Sam Levinson (1985) – regista, sceneggiatore e attore statunitense

Altro
 Jonathan Levinson – personaggio immaginario della serie televisiva di Buffy l'ammazzavampiri
 Mark Levinson Audio Systems – azienda statunitense